Poder - em inglês power

Pessoas
James Power

Localidades

Power (Montana)

Outros
Power (canção de Little Mix)
Power (canção de Helloween)
Power (canção de Kanye West)
Power (canção de Miro)
Power (filme)
IBM POWER‎

Desambiguação

es:Potencia
he:עוצמה
sv:Makt (olika betydelser)